

Населені пункти та їхні частини

 Кобилярня — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кобилярня — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Кобилярня — частина села Поґурська-Воля в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кобилярня — частина села Ґорушув у гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кобилярня — частина села Першиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Кобилярня — частина села Стале в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Кобилярня — частина села Єзюрко в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки